Mis noches de Madrid es un álbum de estudio de la compañía discográfica Belter de Carmen Sevilla, grabado en 1969. Es un disco dónde se encuentra variedades de canciones de varios estilos como Coplas, Gracias, Embustero, Pobre corazón, No te lo vas a creer, El niño del globo verde, Mis noches de Madrid, Qué va a ser de mí, Será el amor, Me robaron mi luna, Un momento más, Tengo miedo torero.

Pistas

Referencias 

Álbumes de Carmen Sevilla
Álbumes de España de 1969